Kinderland bezeichnet:

 ein Stück des DDR-Liedermachers Gerhard Schöne
 Kinderland-Stiftung des Landes Baden-Württemberg, siehe Baden-Württemberg Stiftung#Gesellschaft & Kultur
 Spielbereich im FernExpress, siehe Schnellzug#FernExpress (FD)
 Tatort: Kinderland, eine Folge der Fernsehkrimireihe „Tatort“ von 2012
 Kinderland (Comic), ein Comic des deutschen Zeichners Mawil von 2014
 Kinderland. Blätter für ethische Jugenderziehung, deutsche Zeitschrift 1904–1917
 Marke der Bayern Tourismus Marketing GmbH